Залипятских — русская и украинская фамилия.
Известные носители:
 Залипятских, Александр Андреевич (род. 1988) - казахстанский хоккеист.
 Залипятских, Андрей Геннадьевич (род. 1970) - казахстанский хоккеист.
 Залипятских, Никита Сергеевич (род. 1986) - хоккейный арбитр.
 Залипятских, Сергей Геннадьевич (1964-2009) - советский, казахстанский и российский хоккеист.